Таксон Nastus має два значення:
  Nastus — рід  комах із ряду  твердокрилих родини  довгоносиків.
 Nastus — рід  рослин з родини тонконогових.